Lepiku (Hiiumaa), een dorp in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Lepiku (Kambja), een dorp in de Estlandse gemeente Kambja
 Lepiku (Muhu), een dorp in de Estlandse gemeente Muhu
 Lepiku (Tallinn), een wijk in de Estlandse hoofdstad Tallinn
 Lepiku (Vinni), een dorp in de Estlandse gemeente Vinni